Всехсвятские ворота может означать:
 Всехсвятские ворота — утраченные ворота московского Белого города.
 Всехсвятские ворота — другой вариант названия утраченных Варварских ворот московского Китай-города.